Merzbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Merzbacher (1812–1885), deutscher Münzhändler, Bankier und Mäzen

 Friedrich Merzbacher (1923–1982), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gottfried Merzbacher (1843–1926), deutscher Geograph, Alpinist und Forschungsreisender
 Ludwig Merzbacher (1875–1942), deutscher Psychiater
 Philipp Merzbacher (1897–1969), deutscher Bildhauer in Würzburg und Leipzig, Onkel von Friedrich Merzbacher
 Rolf Merzbacher (1924–1983), deutscher Holocaust-Waise 
 Werner Merzbacher (* 1928), Schweizer Pelzhändler und Kunstsammler

Siehe auch:
 Pelizaeus-Merzbacher-Krankheit
 Merzbach (Begriffsklärung)